Glossodoris är ett släkte av snäckor. Glossodoris ingår i familjen Chromodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Glossodoris